Dit is de wereldranglijst van juli 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 juli 2001.

Mannen 07